
Molekulska formula -{C20H34O5}- se može odnositi na:

 Prostaglandin F2alfa
 Prostaglandin E1